McDonald Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 McDonald Creek (Gilbert River), Nebenfluss des Gilbert River (Golf von Carpentaria) in Queensland
 McDonald Creek (Rollston River), Nebenfluss des Rollston River in Queensland
 McDonald Creek (Victoria River), Nebenfluss des Victoria River (Joseph Bonaparte Gulf) im Northern Territory

in Kanada:
 McDonald Creek (Racing River), Nebenfluss des Racing River in British Columbia
 McDonald Creek (Lake McDonald), Zufluss des Lake McDonald in Saskatchewan